Маас (річка)

Прізвища 
Маас — популярне у Нідерландах та Північній Німеччині прізвище. Має або топонімічне походження (від річки Маас), або батьківське походження (похідне від Томас). Прізвище є досить поширеним в Нідерландах, займаючи 43-е місце в 2007 році (16 070 осіб). Відомі особи з цим прізвищем:
 Аннеліс Маас (нар.1960) — нідерландська плавчиня, олімпійська медалістка;
 Віні Маас (нар.1958) — нідерландський архітектор, ландшафтний дизайнер, професор та урбаніст;
 Дік Маас — нідерландський кінорежисер.
 Гайко Маас —  німецький політик.